Ponte San Pietro ima više značenja:
 Ponte San Pietro, Bergamo
 Ponte San Pietro, Ferrara